Aphanopetalum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Aphanopetalum ingår i familjen Aphanopetalaceae. 

Aphanopetalum är enda släktet i familjen Aphanopetalaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenbräckeordningen
Aphanopetalum